«Мааг» (), более известный под прежним названием «Меркуур» () — ныне не существующий советский и эстонский футбольный клуб из города Тарту. Участник шести сезонов высшей лиги Эстонии (1992—1994, 2004—2006).

История 
Датой основания клуба считается 1990 год, в ряде источников упоминается преемственность к ранее существовавшей команде КФК «Хлебокомбинат» (). Большую часть своей истории выступал под названием «Меркуур». В 1992 году, после образования независимого чемпионата Эстонии, клуб был включен в высшую лигу, где провёл первые три сезона, занимая места ближе к концу таблицы. По окончании сезона 1993/94, когда высший дивизион был сокращён с 12 команд до восьми, «Меркуур» опустился в первую лигу.

Во второй половине 1990-х годов клуб курсировал между первой и второй лигами. В сезонах 1996/97 и 1999 становился победителем зональных турниров второй лиги. В начале 2000-х годов закрепился в первой лиге, где провёл четыре сезона подряд (2000—2003), будучи середняком. В 2003 году «Меркуур» занял лишь шестое место среди восьми участников первой лиги. Однако выступавшую в высшей лиге резервную команду «Левадии» решено было отправить в первую лигу, и её место было отдано клубу из Тарту.

В 2004—2006 «Меркуур» снова выступал в высшем дивизионе, где занимал места в середине таблицы. Перед началом сезона 2006 года название клуба было изменено на «Мааг» в честь спонсора. Лучшим результатом в истории клуба в чемпионате стало пятое место (2004, 2006), в Кубке Эстонии — выход в полуфинал (2005/06).

В 2005 году в число участников высшей лиги вошёл другой клуб из Тарту — «Таммека», и после двух сезонов конкуренции в конце 2006 года было решено объединить клубы. В 2007—2008 годах объединённый клуб выступал как «Мааг-Таммека», однако затем компания «Мааг» отказалась от спонсорства и от своего упоминания в названии, в результате «Таммека» вернула своё исконное имя и преемственность.

В 2013 году в Тарту был создан новый клуб «Меркуур», выступавший в низших лигах до 2017 года, однако формальной преемственности к ранее существовавшему клубу он не имел.

Статистика выступлений

Названия 
 «Меркуур» (1990—2005)
 «Мааг» (2006)

Тренеры 
 Борис Храбров (…1992—1994…)
 Сергей Замогильный (2004, 2005—2006)
  Григорий Евтушенко (2005, до июля)

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Эстонии
Спортивные клубы Тарту